Лондонська конвенція 1827
 Лондонська конвенція про протоки (1841)
 Лондонська конвенція (1871)
 Лондонська конвенція (1933)